Gra podwójna mężczyzn w tenisie ziemnym na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 – tenisowe zawody deblowe mężczyzn, rozgrywane w ramach XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich, pomiędzy 28 lipca a 4 sierpnia. Areną zmagań były trawiaste korty londyńskiego klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Olimpijski turniej był organizowany i zarządzany przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF), Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl), All England Club oraz Londyński Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2012. Zawody deblowe mężczyzn, jak również singlowe były częścią ATP World Tour 2012, podobnie jak singel oraz debel kobiet były elementami WTA Tour 2012.

Wielka Brytania, jako organizator igrzysk olimpijskich, po raz drugi w historii gościł tenisistów. Podczas pierwszych igrzysk w tym kraju reprezentacja gospodarzy zdobyła wszystkie złote medale za konkurencje tenisowe. W 1948 roku, kiedy igrzyska po raz drugi odbywały się w Wielkiej Brytanii, tenis ziemny nie był konkurencją olimpijską.

W zawodach gry podwójnej mężczyzn wystąpiło 64 tenisistów (32 pary) z 25 krajów. ITF przyznało osiem dzikich kart. Niektórzy tenisiści biorący udział w zawodach zostali wyznaczeni przez narodowy komitet do niesienia flagi podczas ceremonii otwarcia Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012. Wśród chorążych tenisistów znaleźli się: Białorusin Maks Mirny, Rumun Horia Tecău, Serb Novak Đoković i Hiszpan Rafael Nadal. Hiszpan zrezygnował jednak z tej funkcji, gdyż nie wystartuje on na igrzyskach.

Wszystkie mecze trwały dopóki jedna ze stron nie wygrała dwóch setów. Podczas igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku turniej tenisowy został rozegrany według formatu pucharowego, w którym zwycięzcy i przegrani z półfinałowych spotkań zagrali przeciw sobie w meczach o pozycje medalowe.

Tie-breaki w meczach możliwe były tylko w pierwszych dwóch setach. W przypadku rozgrywania trzeciego seta, gra toczyła się do chwili osiągnięcia przewagi dwóch gemów nad przeciwnikami. W rozgrywkach osiem debli było rozstawionych.

Obrońcami tytułu z igrzysk z Pekinu (2008) byli Szwajcarzy: Roger Federer i Stanislas Wawrinka.

Podczas zawodów, w meczu drugiej rundy, Marcelo Melo i Bruno Soares pokonali Tomáša Berdycha i Radka Štěpánka 1:6, 6:4, 24:22 w czasie czterech godzin i dwudziestu jeden minut. Rozegrano łącznie sześćdziesiąt trzy gemy, zarazem ustanawiając rekord w długości trwania spotkania deblowego pod względem liczby gemów. Pobito również rekord czasu trwania decydującego seta, który wyniósł trzy godziny i jedenaście minut.

Medaliści

Harmonogram zawodów 
Zawody miały miejsce pomiędzy 28 lipca a 4 sierpnia.

Zawodnicy biorący udział w zawodach 
26 czerwca International Tennis Federation opublikowała listę z wszystkimi zawodnikami dopuszczonymi do startu w igrzyskach. Poniżej znajduje się tabela prezentująca dopuszczonych tenisistów.

Turniej główny

Klucz

Faza finałowa

Faza początkowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Tenis ziemny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
Tenis mężczyzn